Zoubarev est le nom slave de plusieurs personnes en russe : Зубарев :
 Andreï Zoubarev (1987-) joueur de hockey sur glace russe.
 Dmitri Zoubarev (1917-1992), physicien russe.

Homonymie de patronyme
Patronyme russe